Изде́шково — железнодорожная станция на 290,2 километре линии Москва — Смоленск Смоленского направления Московской железной дороги. Расположено в селе Издешково Сафоновского района Смоленской области.

На станции ежедневно останавливаются пригородные электропоезда.

История 
Год основания: 1870. Открыта вместе с линией Москва — Смоленск во второй половине XIX века.

География 
Участок Вязьма — Духовская.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Духовская — 111, Вязьма — 48.

Соседние станции (ТР4): 172550 Митино, 173411 286 км.

Коммерческие операции 
 1	Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 3	Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 Б	Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
  Издешково (железнодорожная станция) на сайте Единая сетевая разметка
  Издешково (железнодорожная станция) на сайте OpenStreetMap

Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области